Zweckverband steht im öffentlichen Recht für 

 den Zweckverband (Deutschland), ein interkommunaler Zusammenschluss zu einem bestimmten Zweck
 Zweckverband (Deutschland) #Zweckverbandssparkassen
 Schulverband, Zusammenschluss mehrerer Schulträger
 Gemeindeverband (Österreich) in Österreich
 Zweckgemeinde in der Schweiz, die dem Zweckverband sehr ähnlich sind
 Syndikat (Luxemburg) in Luxemburg
 Special-purpose districts in den USA
 School district, ein Schulzweckverband in den USA
 Kōiki Rengō in Japan
 Interkommunale in Belgien

Siehe auch
 Interkommunale Kooperation